Schweinheim steht für:

 deutscher Name der französischen Gemeinde Schwenheim, Département Bas-Rhin
 Zisterzienserinnenabtei Schweinheim bei Kirchheim (Euskirchen)
 Konrad Schweinheim, siehe Konrad Sweynheym († 1476), deutscher Buchdrucker 

Stadtteile:
 Schweinheim (Aschaffenburg)
 Schweinheim (Bonn)
 Schweinheim (Euskirchen)